Kapacitet kan syfta på:.

Kapacitet (järnväg) – förmågan att transportera personer och gods med tåg på en viss bana.
Kapacitetsfaktor – alternativt utnyttjandegrad är ett nyckeltal som används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion under ett helt år jämfört med dess teoretiska.